Појам Хамден може да се односи на:
 Хамден (Конектикат)
 Хамден (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо